

Wydarzenia 

 Azja
 upadek chińskiej dynastii Qin,
 koniec kampanii Baktryjskiej; Antioch III zawarł pokój z królem baktryjskim Eutydemosem I
 Europa
 koniec pierwszej wojny macedońskiej
 Rzymianie podbili Hiszpanię (data sporna lub przybliżona)